Santaluciensi – abitanti di Santa Lúcia (Paraná)
Santaluciensi – abitanti di Santa Lúcia (San Paolo)